

Musica 
 Sarabanda – danza in tempo ternario
 Sarabanda – album di Gigi Venegoni del 1980
 Sarabanda – album di Michele Zarrillo del 1982
 Sarabanda – singolo del gruppo musicale polacco Skaldowie del 1970, inserito nel concept album Od wschodu do zachodu słońca
 Non è finita/Sarabanda – singolo di Michele Zarrillo del 1981

Televisione 
 Sarabanda – quiz musicale televisivo condotto nei primi anni da Enrico Papi e successivamente da Teo Mammucari con la partecipazione di Belén Rodríguez
 Sarabanda – film per la televisione del 2003 diretto da Ingmar Bergman

Altro 
 Sarabanda – poesia anonima raccolta da Sílvio Romero nei suoi Cantos populares do Brasil pubblicati nel 1883
 Sarabanda – cultivar di rose della specie Floribunda

Pagine correlate 
 Sarabande